Campionato europeo di pallanuoto 1991 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 1991 – torneo maschile